Iványi József (1920–1967) brácsaművész
 Iványi József (1926–1979) színművész